Baroneci Sinclair of Ulbster
 1786–1835: John Sinclair, 1. baronet
 1835–1868: George Sinclair, 2. baronet
 1868–1912: John George Tollemache Sinclair, 3. baronet
 1912–1970: Archibald Henry Macdonald Sinclair, 4. baronet

Wicehrabiowie Thurso 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1952–1970: Archibald Henry Macdonald Sinclair, 1. wicehrabia Thurso
 1970–1995: Robin Macdonald Sinclair, 2. wicehrabia Thurso
 1995 -: John Archibald Sinclair, 3. wicehrabia Thurso

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Thurso: James Alexander Robin Sinclair

Thurso